Ива́н Серге́евич Рукави́шников (, Нижний Новгород — 9 апреля 1930, Москва) — русский писатель, поэт-символист Серебряного века и прозаик, переводчик украинской поэзии. Прославился формальными «экспериментами» над стихотворной речью, известен как «мастер триолета». Издал 20 томов своих сочинений. 
Персонаж анекдотов в литературных мемуарах и пособиях по стиховедению.
В Нижнем Новгороде организовал 2 музея.

Биография 
Родился в Нижнем Новгороде в очень богатой купеческой семье. Воспитывался в Нижегородском дворянском институте, но из-за болезни (туберкулёз) неоднократно прерывал учебу для лечения в санаториях. Неблагоприятное отношение к купеческим детям в Дворянском институте вынудило его перейти в реальное училище. В школьные годы увлекался живописью — брал уроки у А. О. Карелина. После семилетних занятий художеством увлекся историей, получил специальность археолога в петербургском Археологическом институте. Попутешествовав по России и за границей, начал писать стихи. Под влиянием А. М. Пешкова и В. Г. Короленко обратился к прозе. За роман «Проклятый род» был проклят отцом и «прозябал без гроша» в столице.

С 1896 года начал печататься в нижегородских и самарских газетах. Первая книга стихов и прозы вышла в 1901 году. Переехав в Петербург, сотрудничал в «Биржевых ведомостях», журналах «Заветы», «Весы», «Золотое руно» и других. Восторженно встретил революцию 1905 года риторическими стихами «Кто за нас — иди за нами!» и самоотверженной работой в организации эсеров.

Следуя чьему-то совету, что водка помогает при туберкулёзе, Рукавишников пристрастился к выпивке. Борис Садовский писал: «Мой земляк И. С. Рукавишников, напиваясь, мотал головой, мычал и сердито швырял посуду. Узкая рыжая борода его купалась в бокале. Трезвый зато бывал очень мил».

Был дважды женат, второй раз на Нине Зусман. Красота и покровительство ей со стороны высоких лиц позволило Рукавишникову не погибнуть и занять неплохое общественное положение после Октябрьской революции. Он занимался организационно-педагогической деятельностью в области литературы: в 1919 году организовал в Москве «Дворец Искусств» (находился по адресу Поварская улица#Усадьба Соллогуба (Городская усадьба князей Долгоруковых) (№ 52/55), а после его закрытия с 1921 года был профессором Московского высшего литературно-художественного института имени В. Я. Брюсова, где читал курс стиховедения.

В своих «Записках уцелевшего» князь С. М. Голицын вспоминает: «Иван Сергеевич Рукавишников читал у нас стихосложение. <…> Стихи он писал с вывертами. Будучи напечатанными, строки располагались в виде геометрической фигуры — треугольника, звезды, трапеции, еще как-то. С вида он был похож на мушкетера, хотя без шпаги, ходил в плаще, в широкополой шляпе, только без пера, в сапогах с широкими отворотами и носил длинные рыжеватые кудри и длинные, как два горизонтальных прутика, усы и длинную, узкую бородку в стиле Людовика XIII».

Умер в Москве, согласно некрологу в Институте социальных заболеваний «от туберкулеза горла». Похоронен на  (15 уч.).

Творчество 

Первые стихи Рукавишникова опубликованы в «Нижегородском листке» в 1896 году; в 1901 году вышла его первая повесть «Семя, поклеванное птицами».

Творчество Рукавишникова развивалось под знаком символизма. Его ранняя поэзия полна неясных мистических предчувствий; далекий от политических интересов, Рукавишников проповедует в своих стихах культ чистой красоты и неземной любви.

В 1914 году вышел сборник Рукавишникова «Близкое и далекое». Герои рассказов «Я, ты, он», «Ненависть» и других, вошедших в первую часть сборника («Близкое»), — опустошенные, не удовлетворенные жизнью люди. Мечущиеся и не находящие применения своим силам, они часто становятся на путь преступлений. Фантастико-мистические писания из библейских, древнеиндийских или древнеарабских времен составили второй раздел сборника («Далекое»). Рассказы Рукавишникова написаны ритмической, орнаментальной прозой.

Наибольшей известностью пользовался роман Рукавишникова «Проклятый род» (1912). В центре романа — история трех поколений купеческой семьи. Ценность романа — в ярких бытовых характеристиках купеческой среды: основателя фирмы «железного старика», героя эпохи начального накопления, и целой галереи его вырождающихся потомков-стяжателей и расточителей. В своих обличениях различных душевных уродств, порождаемых властью золота в буржуазном обществе, Рукавишников поднимается лишь до художника-декадента Виктора, разрывающего связи с миром «стяжателей» во имя погружения в мир «чистого искусства», в мир болезненных творческих исканий. Роман автобиографичен; прототипом «железного старика» послужил дед Рукавишникова.

Ему принадлежит также историко-бытовой роман «Аркадьевка» (1914).

Рукавишников известен как «мастер триолета».

Он использовал также формы русской народной песни в своих сказах «Степан Разин» (1925) и «Пугачевщина».

Был ревностным переводчиком украинской поэзии: в 1909 году издал сборник переводов «Молодая Украина», представляющий антологию оной, демонстрирующий знание и любовь к предмету (входит в шестой том Собрания сочинений).

В Литературной энциклопедии 1925 года ему принадлежат статьи о твердых формах. — № 44, 186.

Произведения 
 Семя, поклеванное птицами (повесть, 1896)
 Стихотворения (сборник, 1902—1919)
 Diarum (сборник стихов, 1910)
 Проклятый род (роман, 1912)
 Аркадьевна (роман, 1914)
 Близкое и далекое (рассказы, 1914)
 Трагические сказки (сборник пьес, 1915)
 Сто лепестков цветка любви. Песни женской души (сборник стихов, 1916)
 Триолеты любви и вечности (сборник стихов, 1917)
 Триолеты. Вторая книга (сборник стихов, 1922)
 Сказ скомороший про Степана Разина (поэма, 1925)

Издания 

 Diarium — СПб., 1910.
 Собрание сочинений. — Т. 1-20. — СПб.; М., 1901—1925.
 Сто лепестков цветка любви. Песни женской души. — М., 1916.
 Триолеты любви и вечности. — М., 1917.
 Триолеты. 2-я книга. - М., 1922, 192 с.
Рукавишников И. С. Проклятый род: Роман. -- Нижний Новгород: издательство "Нижегородская ярмарка" совместно с издательством "Покровка", 1999. -- 624 с.
Иван Рукавишников "Проклятый род: Роман. -- Нижний Новгород: издательство "Книги", 2016. -- 640 с.

Библиография 
 Цветаева А. И. Воспоминания о писателе Иване Сергеевиче Рукавишникове/Цветаева А. И. Неисчерпаемое.
 Автобиография И. С. Рукавишникова. / Первые литературные шаги, сборник. — М., 1911.
 Гранат, энциклопедический словарь — изд. 7. — т. XI (приложение).
 Писатели современной эпохи, словарь / ред. Б. Козьмина. — т. I. — М., 1928.
 Владиславлев И. В. Русские писатели. — изд. 4. — М.; Л., 1924.
 Литература великого десятилетия. — т. I. — М.; Л., 1928. С. 217.
 Кранихфельд В. Купеческий декаденс / Кранихфельд В. В мире идей и образов. — т. III. — П., 1917.
 Выгодский Д. Поэзия и поэтика // журн. Летопись. — кн. 1. — 1917.

Литература 
 Макаров И. А. Купеческий Нижний. — Нижний Новгород: НОВО, 2006. — С. 227—231. — ISBN 5-7361-0099-1.

Ссылки 
 Рукавишников Иван Сергеевич // Институт Русской Цивилизации
 Рукавишников // Литературная энциклопедия. Т. 10. — 1937
 Краткая биография Рукавишникова // Поэты «Серебряного века»
 
 Лалетина О. С. «От нерешенных дум, от черных сновидений…»: становление лирического героя в поэзии И. С. Рукавишникова // Rossica Petropolitana Juniora: Сборник научных работ молодых ученых в области русистики. СПб., 2007. — С. 47-59.
 Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник // Усадьба Рукавишниковых

Примечания 

Переводчики поэзии на русский язык
Поэты России
Русские писатели по алфавиту
Писатели России по алфавиту
Писатели-нижегородцы
Русские поэты-символисты
Серебряный век
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Эсеры
Русские писатели XX века
Писатели России XX века